

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

 Предварительные забеги 
В следующий круг выходят по двое лучших в каждом забеге плюс шесть из остальных по лучшему времени.Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Полуфиналы 
В финал выходят четверо лучших в каждом забеге.

Барселона, Олимпийский стадион, 06.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 08.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Ж